Джефферсон-Дейвис () — североамериканский топоним: Джефферсон-Дейвис — административно-территориальный округ в штате Миссисипи, США.
 Джефферсон-Дейвис — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.